Новоникола́евка () — село на Украине, находится в Шахтёрском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеется ещё 5 одноимённых населённых пунктов, в том числе в Волновахском районе село Новониколаевка (к югу от Хлебодаровки) и посёлок Новониколаевка к югу от Донецка.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: город Харцызск

СЗ: Молочарка, Гусельское, Пролетарское, Шевченко

СВ: Дубовка, Николаевка, Водобуд, Золотарёвка

З: Холмистое, Вербовка

В: Новопелагеевка, Шахтное

ЮЗ: Грузско-Зорянское

ЮВ: Фёдоровка, Широкое, Войково

Ю: город Иловайск, Зелёное, Садовое, Придорожное, Кобзари

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 42 человека.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1425283403. Почтовый индекс — 86252. Телефонный код — 6255.

Адрес местного совета 
86252, Донецкая область, Шахтёрский р-н, с.Золотарёвка, ул.Ломоносова, 2

Примечания

Ссылки 
 Новониколаевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Шахтёрского района